Meadowlands puede referirse a:
 New Jersey Meadowlands, humedal en Nueva Jersey, Estados Unidos.
 Meadowlands Sports Complex, complejo deportivo en East Rutherford, Nueva Jersey.
 Meadowlands Arena, antiguo estadio en Meadowlands, East Rutherford, Nueva Jersey.
 Meadowlands Stadium, nuevo estadio en Meadowlands, East Rutherford, Nueva Jersey.
 Meadowlands (Minnesota), localidad de Minnesota.
 Municipio de Meadowlands (condado de St. Louis, Minnesota).
 Meadowlands (Pensilvania), localidad de Pensilvania.
 Meadowlands (episodio de Los Soprano)'', episodio de la serie Los Soprano.